Supermax steht für:

 Supermax, Musikprojekt bzw. Band von Kurt Hauenstein
 Supermax (Gefängnisstandard), US-Standard zur Hochsicherheitsverwahrung
 NSU Supermax, ein Motorrad von 1956, siehe NSU Max